Stough ist der Familienname folgender Personen:

 Con Stough, australischer Hochschullehrer
 Dowling Stough, US-amerikanischer Dermatologe
 Eric Stough (* 1972), US-amerikanischer Animationsregisseur
 Roger R. Stough (1940–2019), US-amerikanischer Wirtschaftsgeograph 

Siehe auch:
 Stow